West Columbia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Columbia (South Carolina)
West Columbia (Texas)